Кедровский:

 Кедровский, Борис Васильевич  (1898—1970) — советский биолог-цитолог, экспериментатор; сын В. И. Кедровского.
 Кедровский, Василий Иванович (1865—1937) — бактериолог, патологоанатом, лепролог.
 Кедровский, Иван Саввич (1879—1934) — обновленческий «правящий митрополит всеми православными церквами» в Америке.
 Кедровский, Николай Иванович (1902—1944) — деятель обновленчества в Америке с титулом «Архиепископ Алеутский».

См. также 
 Кедровский угольный разрез